Сезон 1941 стал для ККА 7-м в чемпионате СССР по футболу. В этом сезоне клуб был переименован в «Красную Армию». Чемпионат не был проведен до конца из-за начала Великой Отечественной войны.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР 

Матч 10 тура между Динамо Киев и ККА должен был состояться 22 июня 1941 года, но игра не состоялась, а чемпионат был прерван из-за начала Великой Отечественной войны.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 

1941
Красная Армия Москва